Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016. 

Cette  du Grand Prix moto de Saint-Marin s'est déroulée du 9 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Classement des MotoGP 
Après la troisième séance d'essais libres, Michele Pirro, qui était déjà présent en tant que pilote invité (), est désigné remplaçant d'Andrea Iannone (blessé).

Classement Moto2

Classement Moto3

Sources, notes et références

Notes

Références 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Sport en Italie en 2016
Sport en septembre 2016
Saint